Моны (талаин,(Монский_языкဂကူမန်) ; ) — народ, живущий на юге Мьянмы, преимущественно в штате Мон и соседних областях Мьянмы, и на юго-западе Таиланда. Язык — монский, относится к мон-кхмерской ветви австроазиатской семьи языков; имеется письменность, восходящая к VI веку н. э. По религии буддисты.

Этнонимы 
Моны, точнее мон — это автоним народа, означающий «человек». Другой распространённый этноним Монов — талаин  — является бирманским экзонимом.

Территория проживания и численность 
Моны проживают на юге Мьянмы, преимущественно в штате Мон и на юго-западе Таиланда.

Точная численность монов неизвестна, имеются значительные расхождение в оценке. Согласно официальной мьянманской статистике количество монов не превышает 1 млн человек, по данным Книги фактов ЦРУ численность монов составляет 1,1 млн человек
. Численность монской общины в Таиланде является стабильной с 1970-х годов и насчитывает около 120 тысяч человек.

В 1-м тыс. н. э. у них сложились ранние государства (Дваравати и др.). С конца 1-го тыс. н. э. в страну Мон с севера проникли бирманцы, а с юга индонезийцы, что привело, в итоге, к упадку монского государства Дваравати. Моны оказали большое культурное влияние на бирманцев. Часть монов в Мьянме была ассимилирована бирманцами и каренами.

Язык и религия 

Моны говорят на монском языке мон-кхмерской ветви австроазиатской языковой семьи. Среди монов распространён билингвизм (бирманский и тайский языки).

Старомонская письменность была воспринята бирманцами и стала основой современного бирманского алфавита, современный монский записывается его модифицированной версией. Один из монских диалектов матабан-мулмейн (мон тэ) имеет собственную письменность северо-индийского происхождения, которая своими корнями уходит в VI век.

По вероисповеданию моны являются буддистами (тхеравада); также сохраняются традиционные верования, элементы брахманизма и тому подобное.

Данные из истории 
Моны являются автохтонным населением Индокитая. Уже в I-м тысячелетии расцвета вступили в раннегосударственные монские формирования — Дваравати, Пегу, Татхоун, которые находились в тесных связях с древними царствами Индии (Рамманадеса — индийское название страны Мон).

В конце 1-го тыс. в страну Мон с севера проникли бирманцы. С XVI в. с усилением государств бирманцев страна Монов становится ареной борьбы с Сиамом, который до конца XVIII в. полностью уничтожил монское государство на территории современного Таиланда. Тогда же значительная часть монов переселилась в Мьянму.

Моны оказали значительное влияние на материальную и духовную культуру бирманцев. Кроме того, значительная часть монов подверглась (и подвергается сейчас) ассимиляции со стороны бирманцев и каренов. Основными очагами монского населения, сохраняющего традиционную культуру, остаются горные районы Танинтайи, которые в XX веке стали базой национального возрождения.

В середине XX века в Бирме создана Монская национальная область. С 1980-х годов в монском обществе сильны сепаратистские настроения, однако многие монские национальные деятели находятся в эмиграции (США, Австралия, Великобритания и страны Скандинавии) из-за гонений со стороны мьянманских властей.

Хозяйство и культура 
Основное традиционное занятие монов — поливное рисосеяние (моны построили первые ирригационные сооружения на территории современной Мьянмы). Важное место также занимают садоводство и овощеводство, рыболовство и т. п.

Традиционной одеждой как мужчин, так и женщин являются наряды по типу саронга; в Таиланде — с заимствованными элементами тайского национального костюма.

Фольклор включает оригинальные музыкальную, танцевальную, театральную и устную традиции. Распространенные музыкальные инструменты — барабаны, гонги, ксилофоны, флейты и т. п. Развиты танцевальное искусство, народный и классический театр.

Примечания

Ссылки 
 The Urban Age of the Mon and the Pyu
 Dating and Range of Mon Inscriptions
 Kao Wao News Group

Литература 
 Чеснов Я. В. Моны. // Народы мира. Историко-этнографический справочник., М.: «Советская энциклопедия», 1988, стор. 353
 Иванова Е. В. Моны Таиланда и Бирмы // Малые народы Индокитая., М., 1983

Народы Мьянмы
Народы Таиланда
Мон-кхмерские народы